Bitwa morska pod Pedro Point (2006)
 Bitwa morska pod Pedro Point (2007)